Zlín může být:

v geografii
 Zlín – statutární město v ČR
 Zlín – centrální část města Zlín, označovaná v minulosti též Zlín I, Gottwaldov I či vnitřní město, aktuálně zahrnující kromě katastrálního území Zlín i menší část k. ú. Příluky u Zlína
 okres Zlín
 Zlín (hrad) – zřícenina hradu
 Zlín (zámek) – zámek v centru Zlína
 Zlín (Švihovská vrchovina) (395,6 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Lišic v okrese Plzeň-jih
 Zlín (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okresu Plzeň-jih
 Holý Zlín (386 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Lišic v okrese Plzeň-jih

jiný význam
 Karel Zlín – pseudonym českého malíře, sochaře a básníka
 Zlín – letadla vyráběná firmou Moravan Otrokovice (ZLIN AIRCRAFT a.s.)